Tiende etape af Tour de France 2010 var en 179 km lang kuperet etape. Den blev kørt onsdag d. 14. juli fra Chambéry til Gap. Idet d. 14. juli er Bastilledagen, regnede man med mange franske ryttere ville køre efter sejren, men det endte kun med én 4. plads som den højeste placering.

 Etape: 10. etape
 Dato: 14. juli
 Længde: 179 km
 Danske resultater:
 20. Matti Breschel + 14.19
 128. Jakob Fuglsang + 15.47
 135. Nicki Sørensen + 15.47
 159. Chris Anker Sørensen + 15.47
 161. Brian Vandborg + 15.47
 Gennemsnitshastighed: 34,5 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (La Buissière) 
Efter 19,5 km

2. sprint (La Fare-en-Champsaur) 
Efter 158,5 km

1. bjerg (Côte de Laffrey) 
1. kategori stigning efter 77 km

2. bjerg (Côte des Terrasses) 
3. kategori stigning efter 98 km

3. bjerg (Col du Noyer) 
2. kategori stigning efter 145,5 km

Resultatliste

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr   

 10

en:2010 Tour de France, Prologue to Stage 10#Stage 10